De 32 spelers met de hoogste world-ranking zijn automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige 92 spelers spelen, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst in 23 poules van 4 spelers. De 23 poulewinnaars plaatsen zich direct voor de eindronde. Van de nummers twee van de poules spelen er 18 om de laatste 9 plaatsen in de eindronde. De 5 afvallers worden via loting bepaald.

De eindronde is een afvalsysteem met 32 + 23 + 9 = 64 spelers. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld.
Er dienen vier sets gewonnen te worden in alle rondes.

Titelverdediger was de Fransman Emmanuel Lebesson. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld. De Duitser Timo Boll werd voor de zevende maal Europees kampioen door in de finale de Roemeen Ovidiu Ionescu met 4-1 te verslaan.

Geplaatste spelers 
Plaatsing is gebaseerd op de ITTF World Ranking van september 2018. Geplaatste spelers slaan de kwalificatie over en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.

De overige deelnemers spelen eerst kwalificaties. De winnaars van de kwalificaties plaatsen zich voor de eindronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederland namen Rajko Gommers, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer deel. Namens België Martin Allegro, Robin Devos, Florent Lambiet en Cédric Nuytinck.

Kwalificatie 

 De poulewinnaars kwalificeren zich voor het hoofdtoernooi.
 Achttien nummers 2 in de poules spelen eerst nog een voorronde.

Groep Q1

Groep Q2

Groep Q3

Groep Q4

Groep Q5

Groep Q6

Groep Q7

Groep Q8

Groep Q9

Groep Q10

Groep Q11

Groep Q12

Groep Q13

Groep Q14

Groep Q15

Groep Q16

Groep Q17

Groep Q18

Groep Q19

Groep Q20

Groep Q21

Groep Q22

Groep Q23

Voorronde

Eindronde

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier

Externe links 
  ITTF World Ranking september 2018

Sport in 2018